Down the Road Wherever — девятый сольный студийный альбом британского певца, гитариста и композитора Марка Нопфлера. Альбом выпущен 16 ноября 2018 года на лейблах British Grove Records via Universal/Virgin EMI.

Об альбоме 
Down the Road Wherever был издан 16 ноября 2018 года и доступен в различных форматах, включая CD, 2×LP и box set (включающий CD, 2×LP, а также 12-дюймовый сингл с 4 дополнительными реками. Делюксовое издание на CD включает 2 бонусных трека, идущих сразу за «Matchstick Man».
В стандартном издании альбом включает 14 композиций.

Альбом получил положительные отзывы музыкальной критики и интернет-изданий: Allmusic (3,5 из 5 звезд), ClassicRock (9/10), JPC.de (4,8 из 5), Rockol (3,5/5), Associated Press, American Songwriter, Bluenote, The Times, NPR.

Список композиций

Участники записи 

 Марк Нопфлер — вокал, гитары
 Гай Флетчер (Guy Fletcher) — клавишные
 Jim Cox — клавишные
 Ян Томас (Ian Thomas) — ударные
 Гленн Уорф (Glenn Worf) — бас-гитара
 Danny Cummings — перкуссия
 Имельда Мэй — бэк-вокал
 Звукоинженеры: Guy Fletcher, Martin Hollis.
 Ассистенты звукоинженера: Rowan McIntosh, Jason Elliot, Andy Cook, Poppy Kavanagh, Josh Tyrell.

Чарты

Примечания

Ссылки 
 Back On The Dance Floor
 Trapper Man

Альбомы Марка Нопфлера
Альбомы блюз-рока